Regency steht für:
 Regency, Epoche in der Geschichte des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Irland
 Regency Romance, Genre von Liebesromanen, die in dieser Epoche spielen
 Hyatt Regency, Marke der Hotelkette Hyatt
 Oldsmobile Regency, Automodell der Marke Oldsmobile
 Daimler Regency, eine Baureihe des britischen Automobilherstellers Daimler (1951–1958)
 Regency Cruises, US-amerikanische Reederei
 Regency Enterprises, US-amerikanisches Film- und Fernsehproduktionsunternehmen
 Regency TR-1, Transistorradio

Siehe auch:
 Régence, Epoche in der Geschichte Frankreichs